Di seguito una lista di asteroidi dal numero 421001 al 422000 con data di scoperta e scopritore.

421001-421100 

|-
|421001 - ||  ||  || Pan-STARRS1
|-
|421002 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421006 - ||  ||  || NEAT
|-
|421007 - ||  ||  || WISE
|-
|421008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421010 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421011 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421013 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421015 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|421016 - ||  ||  || NEAT
|-
|421017 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421018 - ||  ||  || Pan-STARRS1
|-
|421019 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421021 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421025 - ||  ||  || CINEOS
|-
|421026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421027 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421030 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421032 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421035 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421036 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421040 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421041 - ||  ||  || NEAT
|-
|421042 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|421043 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421046 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421049 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421050 - ||  ||  || NEAT
|-
|421051 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|421052 - ||  ||  || LINEAR
|-
|421053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421058 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421059 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421060 - ||  ||  || NEAT
|-
|421061 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|421062 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421063 - ||  ||  || CSS
|-
|421064 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421066 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421069 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421070 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421071 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421072 - ||  ||  || WISE
|-
|421073 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421076 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421077 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421081 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421082 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421084 - ||  ||  || NEAT
|-
|421085 - ||  ||  || NEAT
|-
|421086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421087 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421091 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|421092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421096 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421097 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421099 - ||  ||  || NEAT
|-
|421100 - ||  ||  || Spacewatch
|}

421101-421200 

|-
|421101 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421104 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421108 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421109 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421112 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421113 - ||  ||  || LINEAR
|-
|421114 - ||  ||  || NEAT
|-
|421115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421116 - ||  ||  || CSS
|-
|421117 - ||  ||  || NEAT
|-
|421118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421124 - ||  ||  || LINEAR
|-
|421125 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421126 - ||  ||  || LONEOS
|-
|421127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421131 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421132 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421133 - ||  ||  || CSS
|-
|421134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421135 - ||  ||  || Pan-STARRS1
|-
|421136 - ||  ||  || Pan-STARRS1
|-
|421137 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421138 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421139 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421142 - ||  ||  || CSS
|-
|421143 - ||  ||  || NEAT
|-
|421144 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421145 - ||  ||  || WISE
|-
|421146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421147 - ||  ||  || NEAT
|-
|421148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421149 - ||  ||  || CSS
|-
|421150 - ||  ||  || CSS
|-
|421151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421152 - ||  ||  || LINEAR
|-
|421153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421154 - ||  ||  || NEAT
|-
|421155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421156 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|421157 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421161 - ||  ||  || WISE
|-
|421162 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421163 - ||  ||  || NEAT
|-
|421164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421165 - ||  ||  || NEAT
|-
|421166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421168 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421173 - ||  ||  || LINEAR
|-
|421174 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421177 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421178 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421181 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421182 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421183 - ||  ||  || LINEAR
|-
|421184 - ||  ||  || NEAT
|-
|421185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421188 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421190 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421191 - ||  ||  || NEAT
|-
|421192 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421194 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421195 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421196 - ||  ||  || LINEAR
|-
|421197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421198 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421200 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

421201-421300 

|-
|421201 - ||  ||  || WISE
|-
|421202 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421208 - ||  ||  || LONEOS
|-
|421209 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|421210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421211 - ||  ||  || CSS
|-
|421212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421213 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421214 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421216 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421218 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421220 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421221 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421222 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421226 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421227 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421229 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421230 - ||  ||  || LINEAR
|-
|421231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421232 - ||  ||  || LINEAR
|-
|421233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421236 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421237 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421238 - ||  ||  || CSS
|-
|421239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421240 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421241 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421244 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421246 - ||  ||  || NEAT
|-
|421247 - ||  ||  || CSS
|-
|421248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421249 - ||  ||  || LINEAR
|-
|421250 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421251 - ||  ||  || CSS
|-
|421252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421253 - ||  ||  || CINEOS
|-
|421254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421255 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|421256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421259 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421261 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421263 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421264 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421271 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421273 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421274 - ||  ||  || NEAT
|-
|421275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421281 - ||  ||  || NEAT
|-
|421282 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421284 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421287 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421291 - ||  ||  || CSS
|-
|421292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421293 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|421294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421296 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421298 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421300 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

421301-421400 

|-
|421301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421303 - ||  ||  || NEAT
|-
|421304 - ||  ||  || NEAT
|-
|421305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421308 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421309 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421310 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421312 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421314 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421315 - ||  ||  || NEAT
|-
|421316 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|421317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421318 - ||  ||  || CSS
|-
|421319 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421321 - ||  ||  || LONEOS
|-
|421322 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421323 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421324 - ||  ||  || CSS
|-
|421325 - ||  ||  || LINEAR
|-
|421326 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421327 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421330 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|421331 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421332 - ||  ||  || CSS
|-
|421333 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421336 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421337 - ||  ||  || LINEAR
|-
|421338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421340 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|421341 - ||  ||  || LINEAR
|-
|421342 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421345 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421346 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421347 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421351 - ||  ||  || NEAT
|-
|421352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421354 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421356 - ||  ||  || CSS
|-
|421357 - ||  ||  || NEAT
|-
|421358 - ||  ||  || WISE
|-
|421359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421360 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421361 - ||  ||  || CSS
|-
|421362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421363 - ||  ||  || CINEOS
|-
|421364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421367 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421368 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421369 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|421370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421372 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421374 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421375 - ||  ||  || NEAT
|-
|421376 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421377 - ||  ||  || NEAT
|-
|421378 - ||  ||  || CSS
|-
|421379 - ||  ||  || NEAT
|-
|421380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421382 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421383 - ||  ||  || NEAT
|-
|421384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421385 - ||  ||  || NEAT
|-
|421386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421387 - ||  ||  || CSS
|-
|421388 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|421389 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|421390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421391 - ||  ||  || CSS
|-
|421392 - ||  ||  || CINEOS
|-
|421393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421396 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|421397 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421398 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421400 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

421401-421500 

|-
|421401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421402 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421404 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421405 - ||  ||  || CSS
|-
|421406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421407 - ||  ||  || LONEOS
|-
|421408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421409 - ||  ||  || LINEAR
|-
|421410 - ||  ||  || NEAT
|-
|421411 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421412 - ||  ||  || CSS
|-
|421413 - ||  ||  || CSS
|-
|421414 - ||  ||  || CSS
|-
|421415 - ||  ||  || LINEAR
|-
|421416 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421417 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421418 - ||  ||  || WISE
|-
|421419 - ||  ||  || ODAS
|-
|421420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421421 - ||  ||  || CSS
|-
|421422 - ||  ||  || LINEAR
|-
|421423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421425 - ||  ||  || CSS
|-
|421426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421428 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421430 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421431 - ||  ||  || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|421432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421433 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421436 - ||  ||  || LONEOS
|-
|421437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421438 - ||  ||  || LINEAR
|-
|421439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421440 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421441 - ||  ||  || CSS
|-
|421442 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421443 - ||  ||  || LONEOS
|-
|421444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421447 - ||  ||  || NEAT
|-
|421448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421449 - ||  ||  || CSS
|-
|421450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421453 - ||  ||  || NEAT
|-
|421454 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421455 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421456 - ||  ||  || LINEAR
|-
|421457 - ||  ||  || ODAS
|-
|421458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421459 - ||  ||  || CSS
|-
|421460 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421461 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421462 - ||  ||  || NEAT
|-
|421463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421464 - ||  ||  || LONEOS
|-
|421465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421466 - ||  ||  || LONEOS
|-
|421467 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421471 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421472 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421473 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421474 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421476 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421477 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421482 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421483 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421486 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421487 - ||  ||  || NEAT
|-
|421488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421490 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421494 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421497 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421498 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|421499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421500 - ||  ||  || Spacewatch
|}

421501-421600 

|-
|421501 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421503 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421506 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421509 - ||  ||  || LONEOS
|-
|421510 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421513 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421515 - ||  ||  || CSS
|-
|421516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421518 - ||  ||  || NEAT
|-
|421519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421527 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421528 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421530 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421531 - ||  ||  || CSS
|-
|421532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421533 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421534 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421535 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421539 - ||  ||  || CSS
|-
|421540 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421543 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421548 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421549 - ||  ||  || CSS
|-
|421550 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421553 - ||  ||  || LONEOS
|-
|421554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421555 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421556 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421559 - ||  ||  || LINEAR
|-
|421560 - ||  ||  || LONEOS
|-
|421561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421564 - ||  ||  || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|421565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421566 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421568 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421569 - ||  ||  || NEAT
|-
|421570 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421576 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421577 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421580 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421581 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421584 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421585 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421587 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421588 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421590 - ||  ||  || NEAT
|-
|421591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421592 - ||  ||  || CSS
|-
|421593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421595 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421596 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421597 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421599 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421600 - ||  ||  || Spacewatch
|}

421601-421700 

|-
|421601 - ||  ||  || LONEOS
|-
|421602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421605 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421608 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421610 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421617 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421619 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421624 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421625 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421626 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421627 - ||  ||  || NEAT
|-
|421628 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|421629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421631 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421633 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421635 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421638 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421644 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421645 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421649 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421650 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421654 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421656 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421658 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421663 - ||  ||  || CSS
|-
|421664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421667 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421674 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421675 - ||  ||  || CSS
|-
|421676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421677 - ||  ||  || NEAT
|-
|421678 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421679 - ||  ||  || NEAT
|-
|421680 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421682 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|421683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421685 - ||  ||  || CSS
|-
|421686 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|421687 - ||  ||  || LONEOS
|-
|421688 - ||  ||  || LONEOS
|-
|421689 - ||  ||  || CSS
|-
|421690 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421692 - ||  ||  || NEAT
|-
|421693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421694 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421696 - ||  ||  || CSS
|-
|421697 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421698 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421700 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

421701-421800 

|-
|421701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421702 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421706 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421714 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421715 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421719 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421724 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421725 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421727 - ||  ||  || CSS
|-
|421728 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421730 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421732 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421733 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421734 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421735 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421738 - ||  ||  || CSS
|-
|421739 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421746 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421748 - ||  ||  || LONEOS
|-
|421749 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421753 - ||  ||  || CSS
|-
|421754 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421756 - ||  ||  || NEAT
|-
|421757 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421758 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421759 - ||  ||  || CSS
|-
|421760 - ||  ||  || LONEOS
|-
|421761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421763 - ||  ||  || CSS
|-
|421764 - ||  ||  || LONEOS
|-
|421765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421766 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421767 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421768 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421769 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421770 - ||  ||  || CSS
|-
|421771 - ||  ||  || LINEAR
|-
|421772 - ||  ||  || LONEOS
|-
|421773 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421774 Jeffreyrose||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421775 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421778 - ||  ||  || NEAT
|-
|421779 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421780 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421781 - ||  ||  || CINEOS
|-
|421782 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421783 - ||  ||  || CSS
|-
|421784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421789 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421790 - ||  ||  || NEAT
|-
|421791 - ||  ||  || CINEOS
|-
|421792 - ||  ||  || NEAT
|-
|421793 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|421794 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421795 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421796 - ||  ||  || CSS
|-
|421797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421800 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

421801-421900 

|-
|421801 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421804 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421806 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421812 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421813 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421817 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421820 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|421821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421823 - ||  ||  || CSS
|-
|421824 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421828 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421831 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421832 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421834 - ||  ||  || CINEOS
|-
|421835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421836 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421841 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|421842 - ||  ||  || CSS
|-
|421843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421854 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421855 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421860 - ||  ||  || LONEOS
|-
|421861 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421863 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421864 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421866 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421868 - ||  ||  || NEAT
|-
|421869 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421870 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421872 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421874 - ||  ||  || LINEAR
|-
|421875 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421877 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421878 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421879 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421882 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421886 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421888 - ||  ||  || NEAT
|-
|421889 - ||  ||  || NEAT
|-
|421890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421892 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421894 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421895 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421896 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421897 - ||  ||  || NEAT
|-
|421898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421899 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421900 - ||  ||  || Spacewatch
|}

421901-422000 

|-
|421901 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421902 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421906 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421907 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|421908 - ||  ||  || NEAT
|-
|421909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421911 - ||  ||  || NEAT
|-
|421912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421913 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421917 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421922 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|421923 - ||  ||  || CSS
|-
|421924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421925 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421929 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421931 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421935 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|421936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421937 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421938 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|421939 - ||  ||  || CSS
|-
|421940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421942 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|421943 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421946 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|421947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421948 - ||  ||  || CSS
|-
|421949 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421950 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421952 - ||  ||  || CSS
|-
|421953 - ||  ||  || NEAT
|-
|421954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421956 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421957 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|421958 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421961 - ||  ||  || NEAT
|-
|421962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421964 - ||  ||  || CSS
|-
|421965 - ||  ||  || NEAT
|-
|421966 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421967 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421970 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421971 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421973 - ||  ||  || CSS
|-
|421974 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|421975 - ||  ||  || NEAT
|-
|421976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421977 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421978 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421979 - ||  ||  || CSS
|-
|421980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421981 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421983 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421984 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|421985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421989 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421990 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421991 - ||  ||  || CSS
|-
|421992 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421994 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|421995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421998 - ||  ||  || CSS
|-
|421999 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422000 - ||  ||  || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0421001